Cendana (Kota Soe), een bestuurslaag in de Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara
Cendana (Kutasari), een bestuurslaag in de Indonesische provincie Midden-Java
Cendana (Muara Sugihan), een bestuurslaag in de Indonesische provincie Zuid-Sumatra
Cendana (Rantau Utara), een bestuurslaag in de Indonesische provincie Noord-Sumatra